Первомайское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Добринского сельского поселения.

Население 

Численность населения согласно результатам переписи 2010 года — 119 человек.

История 
На 1910 год в Куггене проживало 234 человека.

В 1946 году (после присоединения Калининградской области к СССР) Кугген был переименован в посёлок Первомайское.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)